

Patronymie 
 Antonie Kamerling (1966-2010), acteur et chanteur néerlandais.
 Liesbeth Kamerling (1975-), actrice et femme de lettres néerlandaise.
 Merlijn Kamerling (1998-), acteur néerlandais.